Liste der Baudenkmäler in Lage bzw. Liste der Baudenkmale in Lage steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Lage (Lippe)
 Liste der Baudenkmale in Lage (Dinkel)